Astreopora är ett släkte av koralldjur. Astreopora ingår i familjen Acroporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Astreopora